

Geografia 
Germania
 Lug – comune della Renania-Palatinato
 Lug – frazione di Bronkow
 Lug – frazione di Eggenfelden 
 Lug – frazione di Rotthalmünster 
 Lug – frazione di Unterreit 
 Lug – frazione di Waging am See
Serbia
 Lug – località della municipalità di Bajina Bašta
 Lug – località della municipalità di Beočin

Sigle 
 Linux User Group

Codici 
 LUG – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Lugano-Agno (Svizzera)
 lug – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua ganda

Altro 
 Lug – cratere di Europa
 Lúg – divinità della mitologia celtica
 Éditions Lug – casa editrice francese
 lug – protuberanza posta sul lato di una brocca, bicchiere, vaso, ecc.

Pagine correlate 
 Lugh